Delegatura Ambasady RP w Syktywkarze, Delegatura Ambasady Polski (Представительствo посольства Польши) - polski urząd konsularny działający epizodycznie jako delegatura ambasady RP w ZSRR ewakuowanej do Kujbyszewa w latach 1941-1942.

Do kompetencji terytorialnej urzędu należała Komi ASRR.

Delegaci 
 1942 - Tadeusz Grygier, delegat
 1942 – Stanisław Winiarczyk, delegat

Siedziba 
Mieściła się przy ul. Sowralskiej 44 (1941) róg ul. Puszkina (ул. Пушкина), ul. Kuratowa 4 (ул. Куратова), ul. Sowieckiej 44 (ул. Советская).

Zobacz też 
 Ambasada RP w Moskwie

Bibliografia 
 Beata Szubtarska: Ambasada polska w ZSRR w latach 1941–1943, Wydawnictwo DiG Warszawa 2005

Przypisy 

Syktywkar
Syktywkar
Stosunki polsko-rosyjskie